Денис Александрович Кишкурно (; род. 16 мая 1991) — белорусский футболист, полузащитник клуба «СМИавтотранс».

Клубная карьера 
Играл за дубль «Торпедо-БелАЗ», являлся капитаном дубля. 15 июня 2012 провел свой единственный матч за основную команду, когда вышел на замену во втором тайме матча против «Гомеля» (1:0).

В январе 2014 года отправился на просмотр в клуб «Смолевичи-СТИ», но в итоге не подошел и завершил профессиональную карьеру.

В 2017 году стал выступать во Второй лиге за клуб «СМИавтатранс». С 12 голами стал лучшим бомбардиром команды в сезоне 2017.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»